Викуп — плата грошима чи майном за звільнення особи чи майна.

 «Викуп» — американська кримінальна драма 1956 року.
 «Викуп» — радянський художній фільм 1986 року.
 «Викуп» — канадсько-британський трилер 2007 року.